Олая  — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Андреа Олая — колумбійська борчиня вільного стилю
 Елой Олая — іспанський футболіст
 Енріке Олая Еррера — 13-й президент Колумбії